Wagner-Döbler ist der Familienname folgender Personen:

 Irene Wagner-Döbler (* 1952), deutsche Mikrobiologin
 Roland Wagner-Döbler (* 1954), deutscher Diplom-Bibliothekar, Wissenschaftspädagoge und Forscher